Knez je lahko:

 knez, plemiški naziv, tudi vladar kneževine
 Knez (priimek), 33. najbolj pogost priimek  Sloveniji
 knez (riba), morska riba (Coris julis)
 Knez Gorica (Hrvaška)
 Knez Selo (Srbija)